San Lorenzo har flere betydninger:

 San Lorenzo (Panama), beliggende ved udmundingen af Chagres floden i provinsen Colóni i Panama
 San Lorenzo de Almagro, en argentinsk fodboldklub fra hovedstaden Buenos Aires
 San Lorenzo al Mare
 San Lorenzo Bellizzi, en by i Calabrien, Italien
 San Lorenzo del Vallo, en by i Calabrien, Italien
 San Lorenzo di Sebato
 San Lorenzo in Banale
 San Lorenzo in Campo
 San Lorenzo Isontino
 San Lorenzo Maggiore
 San Lorenzo Nuovo
 San Lorenzo (Calabrien), by i Calabrien, Italien